Katja Johanna Alice Nyberg (Stockholm, 24 augustus 1979) is een van oorsprong Fins, maar genaturaliseerd Noors voormalig handbalspeelster.  Ze maakte van 2001 tot en met 2008 deel uit van het Noorse nationale team. Ze was een rechtshandige linksback. In 2008 won ze met Noorwegen in Peking goud op de Olympische Spelen.

Nyberg is de dochter van Robert Nyberg, de eerste Finse handbalspeler die als prof in het buitenland speelde.

Noors team 
Ze debuteerde in 2001 in het Noorse team, maar kwam daarvoor uit voor Finland. Met het Noorse team werd ze Europees kampioen in 2004 en 2006 en olympisch kampioen in 2008. In 2001 en 2005 werd ze uitgeroepen tot Noors speelster van het jaar en op het Wereldkampioenschap in 2007, waar Noorwegen tweede werd, tot meest waardevolle speelster van het toernooi. Ze speelde tot en met 23 augustus 2008, 99 keer voor Noorwegen en scoorde in die wedstrijden 321 doelpunten.

In september 2008 werd ze naar aanleiding van het behaalde olympisch goud benoemd tot erelid van de Finse handbalbond.

Interlands

Trivia 
 De op haar rechter onderarm getatoeëerde Chinese karakters betekent 'handbal'
 Op haar linker onderarm heeft ze de namen van haar hond getatoeëerd

 Meest waardevolle speelster van het wereldkampioenschap: 2007

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen